«Ignacio González» - conjunto del nombre propio Ignacio y el apellido González - puede referirse a:

Personajes

Políticos 

 Ignacio González González (1960-), político español (Comunidad de Madrid);
 Ignacio González Santiago (1961-), político español (Canarias);
 Ignacio Mª González Santín (1838-1915), político dominicano

Otros 

 Ignacio González Ginouvés (1903-1990), médico y pedagogo chileno;
 Ignacio González Lam (1944-), futbolista guatemalteco;
 Ignacio González Rodríguez (1984-), más conocido como de Shotta, un MC español;
 Ignacio González Barón (1983-), futbolista uruguayo
 Ignacio Carlos Nacho González (1971-), exfutbolista argentino

Nombre compuesto 

 .
 .
 Luis Ignacio González